Trap kan avse:
Trap (musikgenre) – en musikgenre som härstammar från 1990-talets södra USA
Trap (ort) – en ort i Makedonien
Trap – en sportskyttegren för hagelgevär, se Lerduveskytte
Jens Peter Trap (1810–1885) – dansk författare och kabinettssekreterare